Het ATP-toernooi van Rotterdam 1982 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1982) werd van 16 tot en met 21 maart 1982 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1982 trok 52.669 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1982
Rotterdam